Pálos György, (1920–1970) színművész
Pálos György, (1959–) filmrendező